Соні Ела Нгуема (ісп. Club Deportivo Elá Nguema) — професіональний екваторіальногвінейський футбольний клуб.
 Теодоро Обіанг Нгуема Мбасого — президент Екваторіальної Гвінеї.
 Патрік Нгема Ндонг - франко-габонський журналіст.